Тура се може односити на:

 Тура, село у Русији и административни центар Евенкијског рејона.
 Тура, насељено место у Њитранском крају, Словачка Република.